Halide Edib Adivar, een Turks schrijfster en vrouwenrechtenactiviste
 Halide Edip Adıvar FK, een Turkse voetbalploeg, vernoemd naar de schrijfster
 Adivar (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus, vernoemd naar de schrijfster